Łuniewo – jezioro na wyspie Wolin, w woj. zachodniopomorskim
 Rezerwat przyrody Łuniewo na wyspie Wolin, w woj. zachodniopomorskim

Miejscowości w Polsce:
 Łuniewo Małe
 Łuniewo Wielkie